Shanghai kan have flere betydninger:

 Shanghai, by i Kina.
 Shanghai, dansk musikgruppe.